De Eerste rubberhausse in Brazilië (1879–1912)
 De Tweede rubberhausse in Brazilië (1942-1945)